Реквизитор:
 Реквизитор — лицо, заведующее реквизитом в театре, на киностудии и т. п.
 «Реквизитор» — короткометражный немой фильм Чарльза Чаплина.